Berrobi ist eine Gemeinde in der Provinz Gipuzkoa im spanischen Baskenland. Sie hat  Einwohner (Stand ).

Geografie 
Die Gemeinde grenzt an die Gemeinden Belauntza, Berastegi und Ibarra.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

 Offizielle Website von Berrobi (baskisch, spanisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland